Brücke der Einheit ist der historische Name folgender Brücken:

 Albertbrücke in Dresden (Bezeichnung von 1946 bis 1990)
 Glienicker Brücke in Berlin/Potsdam (Bezeichnung von 1949 bis 1990)

Brücke der Einheit ist der alternative Name folgender Brücken:

 Werrabrücke Vacha (Bezeichnung seit 1990)

Siehe auch:

 Brücke der Deutschen Einheit